Оре:

 Оре (річка) — річка у Німеччині, притока Ельби.
 Оре (комуна) — адміністративна комуна у Швеції.
 Оре (Швеція, місто) — місто у Швеції, у лені Ємтланд.
 Оре — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань.
 Оре (річка, впадає в Атлантичний океан) — річка у Франції.
 Оре (аеропорт) — аеропорт у м. Молде в Норвегії.